Landry steht für:

 Landry, französische Gemeinde im Département Savoie
 Landry (Name), Vor- und Familienname
 Landry Bluff, Felsenkliff in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch:
 Landri
 St. Landry Parish, Louisiana